Olney Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Olney Township (Illinois)
 Olney Township (Minnesota)